Roer steht für:

 Département de la Roer, Name eines historischen Territoriums und ehemaligen französischen Départements
 Rur (französisch und niederländisch: Roer), Nebenfluss der Maas

Roer ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Roer (1943–2022), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Eva Maria Roer (1944–2021), deutsche Unternehmerin
 Hubert Roer (1926–2002), deutscher Zoologe und Naturschützer

Sonstiges:
 Roerkulten, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Röhr
 Ruer
 Ruhr (Begriffsklärung)